Ruma steht für:
 Ruma (Mythologie), Frau des Affenkönigs Sugriva im indischen Epos Ramayana
 Ruma (Steinmetz), ein nabatäischer Steinmetz im 1. Jahrhundert n. Chr.

Ruma heißen folgende geographischen Objekte:
 Ruma, Stadt im serbischen Okrug Srem
 Ruma (Illinois), Dorf in Randolph County, Illinois, Vereinigte Staaten
 Ruma, Ort und Upazila in Bangladesch, siehe Bandarban (Distrikt)
 Ruma, einen im biblischen 2. Buch der Könige erwähnten Ort

Die Abkürzung RumA steht für:
 23S rRNA (uracil1939-C5)-methyltransferase, ein Enzym

Abkürzung